Washington Bridge ist der Name folgender Brücken in den Vereinigten Staaten:

 George-Washington-Brücke über den Hudson River in New York 
 Washington Bridge (New York) über den Harlem River in New York 
 Washington Bridge (Providence) über den Seekonk River in Rhode Island

Siehe auch:
 Washington Avenue Bridge
 West Washington Street Bridge